Berkholz – frazione del comune tedesco di Boitzenburger Land
 Berkholz-Meyenburg – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder